Postmonorchis är ett släkte av plattmaskar. Postmonorchis ingår i familjen Monorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Postmonorchis